El Estadio Quisqueya Juan Marichal o simplemente Estadio Quisqueya es un estadio de béisbol propiedad del Estado Dominicano ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Se utiliza sobre todo para los juegos de béisbol teniendo de anfitriones  a los Tigres del Licey y los Leones del Escogido. Tiene capacidad de albergar 11,350 personas sentadas después de su remodelación en 2014, pero para conciertos usando el área del campo de juego puede llegar a recibir hasta 25.000 personas.

Historia   
El estadio lleva el nombre del primer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown (Nueva York) Juan Marichal. Sus dimensiones del campo son 335 pies en los postes de foul, 383 pies en los jardines laterales, y 411 pies en el jardín central. Fue construido en 1955 con el nombre Estadio Trujillo, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, al caer su régimen el nombre de la estructura cambio varias veces, hasta recibir su denominación actual.

El estadio inició la etapa moderna del béisbol organizado dominicano al introducir el sistema de luces en su circuito, por lo que se dice popularmente, que inició la "era de los juegos bajo luces".

Para la temporada 2010-2011 se redujo el área de bleachers de 9,600 localidades a 9,500 para ampliar los palcos 'AA' que pasan de 5,843 a 7,443 localidades.

Para la temporada 2014 - 2015 se renovó nuevamente y se redujo el área de los bleachers de 9,500 a 8,015 y así otras áreas también. 
El miércoles 27 de diciembre de 2017, los palcos de la prensa o más conocido como el "séptimo cielo", se incendió por un corto circuito en dicha área. El fuego comenzó a las 6 de la tarde y pudo ser sofocado a las 8 de la noche provocando severos daños y la cancelación de los juegos de la serie invernal que se iban a realizar en el estadio. El palco fue reconstruido y entregado en diciembre de 2018.

Características
Fue sometido a trabajos de reconstrucción para extender su cantidad de asientos y la apariencia del campo en general. Los bullpens ahora son cerrados y están divididos del campo de juego. A menudo se utiliza para eventos y conciertos.

El área de influencia del estadio alberga el Coliseo de Boxeo Carlos "Teo" Cruz, las instalaciones de la Liga Deportiva Mercedes y las Oficinas de la Dirección Nacional de Transporte. 
El Estadio Quisqueya ha acogido grandes eventos como Barbarella (festival), conciertos, presentaciones y ha llevado varias Series del Caribe, evento llamado por muchos la  Serie Mundial latinoamericana.

Tomando el Bobby Maduro Miami Stadium como base, la característica más distintiva del diseño del estadio es un alto techo abovedado de tipo voladizo sobre la tribuna, en contraste con los estilos típicos de techos planos o ligeramente inclinados, o en forma de pico como una casa. Este diseño permite al estadio tener un techo que cubre la mayor parte del área de los espectadores sin ningún tipo de columnas que bloqueen la vista hacia el terreno de juego. El estadio Al López Field en Tampa, Florida, emplea un diseño algo similar con una curva menos dramática y menos cobertura. Posee un paredón ubicado en el jardín central con una altura aproximada de 18 pies, un poco más baja que los 19 pies de la pared a la izquierda del Progressive Field en Cleveland.

Los 411 
Una de las características del estadio Quisqueya Juan Marichal es su profundo jardín central con una distancia de 411 pies, además de que poseer ese gran paredón por lo que es muy difícil conectar de jonrón por esos predios, no obstante ha habido jugadores que han logrado completar la hazaña, siendo Juan Francisco el único en lograrla en 4 ocasiones, por lo que es apodado Mr. 411.

Además de Juan Francisco también han conectado jonrón por los 411:

Capacidad

Otros proyectos 
El presidente Leonel Fernández anunció en 2009 que había planes de convertir el estadio y la zona adyacente en un moderno complejo deportivo con el nombre de Centro Deportivo y Cultural Juan Marichal, en honor a uno de los dominicanos en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, Juan Marichal.

También estuvo en proyecto la construcción de un hotel 5 estrellas al fondo del jardín central que constaría de 150 habitaciones, además se levantaría un edificio que alojaría un casino y un museo deportivo.

Debido a las críticas recibidas desde muchos sectores de la sociedad dominicana por la forma en que iba a ser financiada la remodelación, el Estado dominicano anunció la suspensión del proyecto.

Eventos 
 Serie del Caribe 1972
 Serie del Caribe 1976
 Serie del Caribe 1980
 Serie del Caribe 1988
 Serie del Caribe 1996
 Serie del Caribe 2000
 Serie del Caribe 2004
 Serie del Caribe 2012
 Violetta en Vivo (2015)
 Serie del Caribe 2016 
 Quiéreme Como Soy (2011, 2015, 2019)
 Luis Miguel (Grandes Éxitos 2011)
 Barbarella (2013)
 Soy Luna En Vivo (2018)
 Bad Bunny (Por siempre Tour 2019)
 Serie del Caribe 2022

Véase también 
 Estadio La Normal
 Estadio Olímpico Félix Sánchez

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial del Estadio Quisqueya
 

Quisqueya
Estadios de Santo Domingo
Estadios de la Serie del Caribe